Сантијаго Нехапиља има више значења:

 Општина Сантијаго Нехапиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Нехапиља (Сантијаго Нехапиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику